Frijolero puede referirse a:

Frijolero, canción del disco "Dance and dense denso", del grupo mexicano Molotov.
Frijolero ('beaner' en inglés), término despectivo usado en Estados Unidos para designar a los a las personas de origen mexicano.